Haßkerl bzw. Hasskerl ist der Familienname folgender Personen:

 Heide Haßkerl (* 1960), deutsche Schriftstellerin, Publizistin und bildende Künstlerin
 Hugo Haßkerl, auch Hugo Hasskerl (1800–1925), deutscher Theaterschauspieler und -regisseur